Leong ist der Familienname folgender Personen:

 Al Leong (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Diamantino Leong (* 1986), osttimoresischer Fußballtorhüter
 Isabella Leong (* 1988), chinesische Schauspielerin
 Kelvin Leong (* 1981), macauischer Autorennfahrer
 Lynn Leong (* 1981), malaysische Squashspielerin
 Mun Yee Leong (* 1984), malaysische Wasserspringerin
 Robert Leong (1924–2013), US-amerikanischer Kampfkunstmeister
 Zacharial Leong (* 1998), singapurischer Fußballspieler

sowie von
 Leong Chon In (* 1987), Fußballspieler für Macau
 Leong Chon Kit (* 1980), Fußballtorhüter für Macau
 Leong Chong In (* 1980), Fußballspieler für Macau
 Leong Ka Hang (* 1992), Fußballspieler für Macau
 Leong Mee Wan (* 1966), malaysische Tischtennisspielerin